Gli amici appassionati (The Passionate Friends) – romanzo di H. G. Wells del 1915
 The Passionate Friends – film del 1922 diretto da Maurice Elvey
 Sogno d'amanti (The Passionate Friends) – film del 1949 diretto da David Lean